Безобразов — русская фамилия; имеет женскую форму Безобразова.
 Безобразовы — несколько русских дворянских и однодворческих родов.

Безобразов 
 
 Безобразов, Алексей Порфирьевич (1828—1905) — действительный тайный советник, член Совета Министерства финансов, сенатор.
 Безобразов, Андрей Ильич (1614—1690) — стольник при царях Алексее Михайловиче и Фёдоре III Алексеевиче.
 
 
 Безобразов, Дмитрий Владимирович (1862—?) — управляющий Тифлисской конторой Государственного банка, камергер.
 Безобразов, Иван Романович (ум. 1629) — русский государственный и военный деятель.
 Безобразов, Лаврентий Афанасьевич (1775—1832) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 
 
 Безобразов, Пётр Алексеевич (1845—1906) — вице-адмирал русского императорского флота.
 
 Безобразов, Тимофей Никифорович (до 1588—1643) — основатель города Ефремова, дворянин, первый ефремовский воевода.



См. также 
 Безобразово — название ряда населённых пунктов в России.
 Дача Безобразовых — вилла в Санкт-Петербурге.